Mundo da vida (em alemão: Lebenswelt, em inglês: Lifeworld) é um termo da filosofia ligado principalmente com a fenomenologia de Edmund Husserl, que assim o define:

O termo também está ligado à interpretação sociológica do filósofo Jürgen Habermas, como sendo a esfera privada onde os sujeitos chegam a um entendimento sobre as outras esferas do sistema social através do processo comunicativo.

Ver também
 Esfera pública
 Ação comunicativa

Referências

Ciência política
Conceitos filosóficos
Comunicação
Fenomenologia
Terminologia filosófica
Conceitos metafísicos